

Cours d'eau 
 Eagle est le nom de trois rivières dans l'État de l'Alaska.
 Eagle est un affluent de la rivière Colorado.
 Eagle est une rivière du Michigan débouchant sur le lac Supérieur.
 Eagle est un affluent de la rivière Wisconsin.
 Eagle est un fleuve du Labrador au Canada se jetant dans l'océan Atlantique.

Toponymes 
 Eagle River est une ville américaine de l'État de l'Alaska.
 Eagle River est une ville américaine de l'État du Michigan.
 Eagle River est une ville américaine de l'État du Wisconsin.